Пиједрас Лисас има више значења:

 Пиједрас Лисас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједрас Лисас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиједрас Лисас (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас Лисас (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пиједрас Лисас, Касимиро Хауреги Арамбула (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику